Массе́ль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Лот і Гаронна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 520 км на південь від Парижа, 130 км на південний схід від Бордо, 23 км на північний схід від Ажена.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Массель на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Массель на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Лот і Гаронна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Лот і Гаронна